Fantasmes (Bedazzled) est un film britannique réalisé par Stanley Donen sorti en 1967 ;
 Fantasmes (When Dreams Come True) est un téléfilm américain réalisé par John Llewellyn Moxey sorti en 1985 ;
 Fantasmes (Red Shoe Diaries) est une une série télévisée américaine diffusée de 1992 à 1997 sur la chaîne  ;
 Fantasmes (Gojitmal) est un film sud-coréen réalisé par Jang Sun-woo sorti en 1999 ;
 Fantasmes est un film français de David Foenkinos  et Stéphane Foenkinos sorti en 2021.

Autres 

 Le Manoir des fantasmes (Dark Places), film britannique réalisé par Don Sharp sorti en 1973 ;  
 La Féerie des fantasmes, documentaire français réalisé par Marcel L'Herbier sorti en 1975 ; 
 Phantasmes, film français de Jean Rollin sorti en 1975 ;  
 Les Fantasmes de Madame Jordan (Montenegro), film britannico-suédois réalisé par Dušan Makavejev sorti en 1981 ;
 Les Fantasmes de Miss Jones, film français réalisé par Gérard Loubeau sorti en 1986 ;
 La Maison des fantasmes (La puritana), film italien réalisé par Ninì Grassia sorti en 1989 ;  
 Fantasmes d'un autre monde (), film américain réalisé par Lucian S. Diamonde sorti en 1996 ;
 Fantasmes sous contrôle (Dreammaster: The Erotic Invader), film américain réalisé par Jackie Garth sorti en 1996.

Voir aussi